Patriot, patriots eller patrioter kan avse:

 En person som älskar sitt land, se patriotism.

Politik 
 Patriot (Amerikanska revolutionen), de som stöttade den amerikanska självständigheten under amerikanska revolutionen
 Patriot Act, är en samling lagändringar som antogs av USA:s kongress till följd av terrordåden den 11 september 2001

Militär 
 MIM-104 Patriot – en luftvärnsrobot

Tidningar 
 The Patriot Ledger – en tidning som utges i södra Massachusetts

Firande 
 Patriot Day – en amerikansk helgdag som skapades i minne för de som dog i 11 september-attackerna
 Patriots' Day – en amerikansk helgdag i Massachusetts, Maine och Wisconsin i minne av slagen vid Lexington och Concord

Sport 
 New England Patriots –  fotbollslag i National Football League, från Foxborough, Massachusetts
 Fayetteville Patriots – en nedlagd basketklubb i National Basketball Development League team, från Fayetteville, North Carolina

Media 
 Patrioter – en roman från 1987 av Tom Clancy
 Patrioter (film) – en film från 1992 regisserad av Phillip Noyce, baserad på romanen med samma namn

Övrigt 
 UAZ Patriot – en stadsjeep tillverkad av UAZ

Se även 
The Patriot